Benjamin „Benny“ Blindert (* 15. Mai 1986 in Euskirchen) ist ein deutscher Profiboxer im Halbschwergewicht.

Unter seinem Kampfnamen Benny the Jet gewann er im Jahr 2018 die Europameisterschaft und sicherte sich 2019 den Intercontinental-Titel durch einen Sieg gegen Vito Vendetta.

Amateurkarriere 
Blindert bestritt seinen ersten Boxkampf im Jahr 2006. Insgesamt absolvierte er 25 Amateurkämpfe, von denen er 23 gewann.

Profikarriere 
Seit 2016 kämpft Benjamin Blindert aktiv als Profiboxer im Halbschwergewicht. Bis 2019 absolvierte er 11 Profikämpfe, von denen er  9 durch KO und 2 durch technischen KO gewann.

Einzelnachweise 

Boxer (Deutschland)
Sportler (Euskirchen)
Deutscher
Geboren 1986
Mann